Jeffrey Shaw peut désigner :
 Jeffrey Shaw (1944-), un artiste australien ;
  Jeffrey Shaw, un écrivain de langue bretonne ;
 Jeffrey Shaw (1966-), un joueur de baseball américain.